Ilha Melville pode ser:

 Ilha Melville - ilha do Canadá
 Ilha Melville - ilha da Austrália

Desambiguação